Пуговица:

 Пуговица — застёжка на одежде.
 Пуговица — мультипликационный фильм, снятый режиссёром Владимиром Тарасовым на студии Союзмультфильм в 1982 году.
 Пуговица — роман украинской писательницы Роздобудько Ирен, изданный в 2008 году.
 Пуговица — украинский фильм 2008 год, режиссёр Владимир Тихий.